Perth – királyi város közép-Skóciában
 Perth – Nyugat-Ausztrália legnépesebb városa
 Perth – az ausztrál város egyik negyede
 Perth-temető a belgiumi Ypres közelében